Hossner ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Joachim Hossner (* 1961), deutscher Sportwissenschaftler und Hochschullehrer
 Florian Hossner (* 1982), deutscher Handballtorwart